Вайсбейн — еврейская фамилия, означает «из рода мудрецов» (дословный перевод с идиш — белая кость). Известные носители:
 Вайсбейн, Борис Владимирович (Абрам Вольфович Вайсбейн; род. 1927) — молдавский советский архитектор.
 Вайсбейн, Эдит Лейзеровна (известна как Эдит Леонидовна Утёсова; 1915—1982) — советская эстрадная певица, лирическое сопрано, дочь Л. О. Утёсова.
 Вайсбейн, Лейзер (Лазарь) Иосифович (более известен как Леонид Осипович Утёсов; 1895—1982) — советский эстрадный артист — певец, чтец, руководитель оркестра; киноактёр.
 Вайсбейн, Семён Григорьевич (известен под фамилией Нагорный; 1905—1992) — советский писатель, кинодраматург, журналист.

См. также 
 Вайс
 Вайсс
 Вайсберг